Olympus
 Olympus OM
 Olympus FTL
 Olympus E-500
 Olympus SP-500 UZ

Див. також 
 Олімп (значення)